Il doppio del torneo di tennis ATP Linz 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Hans Simonsson che hanno battuto in finale Rod Frawley e Paul Kronk 6–2, 6–0.

Teste di serie 

 Victor Amaya /  Dick Stockton (primo turno)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (campioni)

 Rod Frawley /  Paul Kronk (finale)
 Marty Davis /  David Graham (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Linz 1982